Wereldkampioenschap basketbal mannen, het wereldkampioenschap voor mannen
 Wereldkampioenschap basketbal vrouwen, het wereldkampioenschap voor vrouwen